Antigenes ist der Name folgender Personen:

 Antigenes (Archon), athenischer Archon 
 Antigenes (Diadoche) (um 380 v. Chr.–316 v. Chr.), Feldherr Alexanders des Großen und Diadoche
 Antigenes (Historiker), griechischer Historiker 
 Antigenes (Mediziner), griechischer Arzt, Schüler des Kleophantos